Гай Фуфий Гемин (Gaius Fufius Geminus) e име на римските политици:

 Гай Фуфий Гемин (консул 2 пр.н.е.), суфектконсул 2 пр.н.е.
 Гай Фуфий Гемин (консул 29 г.), син на горния